El Torneig d'Austin 2023, oficialment conegut com a ATX Open 2023, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura interior que pertany als WTA 250 de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 27 de febrer i el 5 de març de 2023 al Westwood Country Club d'Austin, Estats Units.

La tennista ucraïnesa Marta Kostyuk va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

Competicions tennístiques estatunidenques
Esport a Texas
Austin
WTA Tour 2023